Usina hidrelétrica (pt-br) ou central hidroeléctrica
 Usina termoelétrica (pt-br) ou central termoeléctrica (pt-pt)
 Parque eólico (pt-pt) ou usina eólica (pt-br)
 Central nuclear (pt-pt) ou usina nuclear (pt-br)

Desambiguação